Mixad turnering i curling vid olympiska vinterspelen för ungdomar 2016 arrangerades i Kristins Hall i Lillehammer, Norge, mellan den 12 och 17 februari 2016. Turneringen bestod av nationslag där spelarna var födda mellan 1 januari 1998 och 31 december 2001.

Gruppspel 
Gruppspelet avgjordes mellan den 12 och 15 februari 2016. Lagen mötte varenda en gång och de fyra bästa avancerade vidare till kvartsfinaler.

Grupp A

Tabell

Resultat

Grupp B

Tabell

Resultat

Särspel 
Turkiet och Italien spelade särspel om den sista platsen till kvartsfinalerna från grupp A.

Slutspel 
Slutspelet avgörs den 16 och 17 februari 2016.

Slutresultat

Referenser

Curling vid olympiska vinterspelen för ungdomar 2016